Saint-Cirgues puede referirse a: 

 Saint-Cirgues, comuna francesa situada en Alto Loira.
 Saint-Cirgues, comuna francesa situada en Lot.